Bistrik (Kakanj, BiH)
Bistrik (Sarajevo, BiH)
Bistrik (močvara)
Bistrik Kula
Bistrik-Crkvenjak

Vidi Bystryk.